Дашково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дашково — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Грузия 
 Дашково — прежнее название села Чиаури в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.

Россия 
 Дашково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Дашково — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Дашково — село в Урицком районе Орловской области.
 Дашково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Дашково — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Другое 
 Дашково — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Ряжск